Copa Libertadores 2013 är 2013 års säsong av Copa Libertadores och spelas från januari till juli 2013. I turneringen deltar lag från de tio medlemsländerna av CONMEBOL samt tre lag från Mexiko. Länderna från CONMEBOL har generellt fått tre platser vardera tilldelade sig, förutom Argentina och Brasilien som fått fem platser. Dessutom blev de regerande mästarna direkt kvalificerade, i det här fallet Corinthians från Brasilien. Totalt deltog 38 lag i turneringen. Det bäst placerade icke-mexikanska laget får sedan deltaga i VM i fotboll för klubblag 2013.

Atlético Mineiro från Brasilien blev mästare efter att ha besegrat Olimpia från Paraguay, i finalen.

Deltagande lag

Första omgången 

I den första omgången går alla sämst rankade lag i varje land in, ett från varje land förutom Brasilien där de två sämst rankade går in i den första omgången. Detta innebär tolv lag och sex dubbelmöten. Den första matchen spelades mellan 22 och 24 januari och den andra matchen mellan 29 och 31 januari. Vinnarna gick vidare till gruppspel.

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Slutspel 

I utslagsspelet delades de sexton kvalificerade lagen in i två olika rankingsgrupper - en för gruppettor och en för grupptvåor. Det bästa laget i rankinggruppen för gruppettor möter det sämsta i gruppen för grupptvåor i åttondelsfinalen, det nästa bästa möter det näst sämsta och så vidare i samma ordning.

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Se även 
Copa Sudamericana 2013

Copa Libertadores 2013